Никола́й Ива́нович Ка́шин:
 Кашин, Николай Иванович (1825—1872) — русский врач и этнограф, исследователь Восточной Сибири, описавший болезнь Кашина — Бека.
 Кашин, Николай Иванович (1912—1955) — политработник РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Кашин, Николай Иванович (1923—1943) — сержант-разведчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).